Podmiotowość prawa międzynarodowego – zdolność do posiadania praw i obowiązków oraz zdolność do czynności prawnych.

Rodzaje podmiotowości prawa międzynarodowego 
 pierwotna – podmiotowość państwa powstaje w wyniku jego utworzenia, jest następstwem suwerenności, jest nieograniczona;
 wtórna – podmiotowość organizacji międzynarodowej jest nadana przez państwa, które przyznały jej zdolność prawną, jest ograniczona.

Zobacz też 
 suwerenność
 podmiot prawa międzynarodowego

Przypisy 

Prawo międzynarodowe